Dave Mackay puede referirse a:

 Dave Mackay (1934-2015), futbolista y entrenador británico.
 Dave Mackay (1980), futbolista británico.